Lasserre ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Lasserre (Ariège) im Département Ariège
 Lasserre (Lot-et-Garonne) im Département Lot-et-Garonne
 Lasserre (Pyrénées-Atlantiques) im Département Pyrénées-Atlantiques
 Lasserre (Haute-Garonne), ehemalige Gemeinde im Département Haute-Garonne

mit Namenszusatz:
 Lasserre-de-Prouille im Département Aude

Lasserre ist der Familienname folgender Personen:
 David Lasserre (1882–1973), Schweizer Historiker
 Emilie Lasserre (1849–1927), Schweizer Feministin und Komponistin
 François Lasserre (1919–1989), Schweizer Klassischer Philologe
 Henri Lasserre (1828–1900), französischer Journalist und Schriftsteller
 Jean Lasserre (1908–1983), schweizerisch-französischer Pfarrer und Pazifist
 Jean Bernard Lasserre, (* 1953), französischer Mathematiker
 Jean-Jacques Lasserre (* 1944), französischer Politiker
 Juliette Lasserre (1907–2007), deutsch-schweizerische Fotografin, Journalistin und Übersetzerin
 Louis-Callixte Lasserre (1839–1903), französischer Geistlicher und Kapuziner
 Michel Lasserre (* 1940), französischer Rugby-Union-Spieler